Беня Крик:

 Беня Крик — главный герой ряда произведений Исаака Бабеля: сборника «Одесские рассказы», пьесы «Закат».
 Беня Крик — немой фильм 1926 года, режиссёра Владимира Вильнера по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля.